El término Pologi puede referirse a:

Croacia 

 Pologi, localidad en el municipio de Dubravica del condado de Zagreb (Croacia).

Ucrania 
 Pologi, ciudad situada en el óblast de Zaporiyia (Ucrania).